Сан Хосе де Гвадалупе има више значења:

 Сан Хосе де Гвадалупе, Сан Мартин де Гамон (Пануко де Коронадо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе де Гвадалупе (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Хосе де Гвадалупе (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Хосе де Гвадалупе (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику